

Diritto 
 Atto giuridico – nel diritto, un particolare fatto giuridico il cui accadimento è voluto dall'uomo; in quanto fatto giuridico, costituisce la fattispecie di una norma. Nella prassi il termine viene inoltre utilizzato per denotare il documento che contiene un atto.
 Atto normativo – nel diritto, un particolare atto giuridico che ha come effetto la creazione, modifica o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
 Atto amministrativo – nel diritto, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione 
 Atto amministrativo generale
 Atto notarile – nel diritto, un atto giuridico posto in essere da un notaio
 Atto di matrimonio – nell'ordinamento italiano, documento redatto a seguito di un matrimonio

Persone 
Atto I – vescovo di Firenze
Atto II – vescovo di Firenze
Atto – architetto del XII sec.

Altro 
 Atto (simbolo a) – in metrologia, un prefisso del sistema di unità SI ed esprime il fattore 10−18, cioè un miliardesimo di miliardesimo.
 Atto – nel linguaggio teatrale, una suddivisione di un'opera teatrale
 Atto – in filosofia, ciò che si realizza.
 Atto – nome proprio di persona
 Amazon Tall Tower Observatory – torre di ricerca situata nell'Amazzonia

Pagine correlate 
Acta
Atto di successione
Atto di Unione

Altri progetti